V6 kan syfta på:

 V6 (motor) – sexcylindriga förbränningsmotorer
V6 (musikgrupp) – japanskt pojkband
 V6 (tuggummi) – ett märke för sockerfria tuggummin

eo:V kun nombro